Lemanczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Lemanczyk (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Iris Lemanczyk (* 1964), deutsche Kinderbuchautorin